-ismo - sufixo utilizado em várias palavras na língua portuguesa, 

Ou ainda:
Ismo Lius - futebolista finlandês

Desambiguação